Никола́й Алекса́ндрович Шишло́вский ( — ) — русский советский график, художник книги, работал в основном в области книжной иллюстрации. Занимался также плакатом, керамикой, гобеленом, пробовал себя в живописи. Создавал портреты, поэтические пейзажи, жанровые работы. Участник Великой Отечественной войны. Кавалер ордена Красной Звезды.

Биография 
Родился 24 июня 1907 года. Окончил Саратовское художественное училище.

С 1932 года жил и работал в Москве, где сотрудничал с различными издательствами, работая в области книжной иллюстрации. Например, только в издательстве «Художественная литература» оформил около 20 книг. Среди них — произведения Пушкина, Гоголя, Чехова, Паустовского. Широкую известность получили его иллюстрации к «Фронтовым стихам» Твардовского и к «Избранному» Фурманова.

Оформил много книжных переплётов, особенно тяготея к поэтическим книгам, лирике Востока. Так, оформляя японскую поэзию, он изучал национальный декор тканей, лаковую роспись, мотивы украшений самурайского оружия. Интерес к Востоку во многом определился годами Великой Отечественной войны: работая во фронтовых газетах, Николай Александрович бывал на переднем крае Первого Дальневосточного фронта, знал людей и природу края.

Шишловский работал в традициях графического искусства В. А. Фаворского и Н. Н. Купреянова, чьим художественным принципам он следовал. В 1949 году издательство «Детгиз» выпустило «Маленькие трагедии» Пушкина с гравюрами В. А. Фаворского, а переплёт и титульный лист этой книги оформлял Шишловский.

Умер в феврале 1984 года, задохнувшись при тушении пожара в своей мастерской.

Творческое наследие 
В свободное от оформления книг время Шишловский работал в различных видах и жанрах искусства. Занимался плакатом, керамикой, гобеленом, пробовал себя в живописи. Создавал интересные портреты, поэтические пейзажи, жанровые работы. Его станковая графика стала известна благодаря посмертной выставке художника, проходившей в сентябре 1985 года в зале МОСХа на Беговой улице в Москве. В экспозицию выставки вошли графические произведения, отразившие годы войны, а также впечатления от поездок художника по стране. Среди них — ксилографии и литографии, офорты и линогравюры, листы, выполненные в смешанной технике и акварели. Автор часто работал большими сериями. В их числе — «Порт», «Среднеазиатская», «Прибалтийская», «Крымская», «Среднерусская» и «Дальний Восток». Многочисленные поездки по стране и работа в организуемых Союзом художников творческих группах давали широту видения жизни.

В 1989 году часть станковых работ Н. А. Шишловского была передана его вдовой В. И. Лигачёвой в Советский фонд культуры (ныне Российский фонд культуры) и в дар Дому-музею народного художника СССР В. А. Игошева (1921—2007) в Ханты-Мансийске (тридцать графических листов).

Некоторые работы

Книжная графика 

  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)
 
 
 
 Корейская классическая поэзия. Перевод Анны Ахматовой. М., 1958. Художник Н.А. Шишловский. Тираж 25 000 экз.
  (в пер., суперобл.)
  (в пер.)
  (обл.)

Литература

Ссылки 
 Курганский областной художественный музей — Талант, достойный славы… (Выставка работ Н. А. Шишловского)
 Лаборатория Фантастики — Как издавали фантастику в СССР. Визуальные очерки. #15:дополнения к статье «Золотая Рамка»

Художники СССР
Графики СССР
Художники-иллюстраторы СССР
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Выпускники Саратовского художественного училища имени А. П. Боголюбова